«Leutha» — монитор, относящийся к одноимённому типу. Первый речной монитор, построенный в Австро-Венгрии. В настоящее время стоит как корабль-музей на Дунае в Будапеште у здания парламента.

История 
Построен в Будапеште, вошел в строй в 1872 году, реконструирован и перевооружен в 1893—1894 годах. В 1915 году вновь перевооружен, получил 1 — 120 мм/35, 1—66 мм/45, 1 — 66 мм/18, 3 пул.

В 1920 году превращен в понтон. «Лейту» купила венгерская компания, которая в 1928 году назвала его «Йожеф Лайош» и переоборудовала в судно-гравиеукладчик. В этом виде «Лейта» плавала ещё в 1980—1981 годах в районе Будапешта, под наименованием «FK-201» и использовалась для углубления и расчистки фарватера.

С 20 августа 2010 года является кораблём-музеем и одновременно почётным флагманом 1-го полка сапёрного и боевых кораблей Венгерской Дунайской флотилии.

Корабль-музей 
Перед организаторами переделки «FK-201» обратно в монитор «Лейта» стояла сложная задача. От монитора остался только корпус, а всё остальное пришлось создавать заново. Хотя Венгерский военно-исторический институт и музей стали собственниками корабля ещё в 1992 году, только в 2005 году начались работы по приведению монитора в изначальное состояние. В восстановлении корабля активно участвовали добровольцы из Венгерского общества морской истории, моделизма и традиций, а финальные работы по приведению корпуса в порядок были произведены на верфи в словацком Комарно при помощи гранта от Европейского Союза.

Литература 
 Австро-Венгерская дунайская флотилия в мировую войну 1914—1918 годов, Вульф О. Р., , 2004, ISBN 5-902236-14-2
 C. А. Балакин. ВМС Италии и Австро-Венгрии 1914—1918 гг. Справочник по корабельному составу. — Морская коллекция, 1997, № 43.

 Полтора века на Дунае
 Мониторы типа «Лейта»
 Страница на сайте Navypedia.com

Мониторы Австро-Венгрии
Вооружённые силы Венгрии
Дунай
Корабли-музеи
Музеи Будапешта